

Patronyme
 Dominique-François de Sohet (1728-1811) est un jurisconsulte de la principauté de Liège
 Bastien Sohet (1986- ) est un joueur français de rugby à XV.
 Vincent Sohet (1982- ) est un joueur français de rugby à XV.
 Suzanne Sohet (1908-1995) est une compositrice française.